Биколово — название населённых пунктов.

Россия 
 Биколово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Биколово — деревня в Молоковском районе Тверской области.